Money for Nothing – singel Dire Straits z albumu Brothers in Arms
 Money for Nothing – singel Darina z albumu The Anthem
 Money for Nothing – album Dire Straits